Futbol Kluby Taraz (, Futbol Kluby Taraz), känd under förkortningarna FC Taraz eller Taraz, är en professionell fotbollsklubb från Taraz i Kazakstan.

Laget grundades 1960, och gick då under namnet Metalist.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (1): 1996
Silver (2): 1995, 1997

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (1) 2004
Silver (2): 1992, 1993

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
  Elivelto
   Serge Nyuiadzi

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1969